Thai-Denmark Super League – torneo pallavolistico femminile thailandese
Thai-Denmark Super League – torneo pallavolistico maschile thailandese